Ryszard Wieczorek (trener)
Ryszard Wieczorek (generał)
Ryszard Wieczorek (muzykolog)
Ryszard Wieczorek (kolarz)
Ryszard Wieczorek (koszykarz)